Il-Wied tal-Fiddien è un wadi maltese.Si trova nella parte centrale del paese, 12 chilometri a ovest della capitale La Valletta. IlWied tal-Fiddien si trova sul lago Il-junibjun tas-Sentini.

L'area intorno a Il-Wied tal-Fiddien è costituita principalmente da terreni agricoli. Intorno a Il-Wied tal-Fiddien, è densamente popolata, con 636 abitanti per chilometro quadrato. Il clima nell'area è temperato. Temperatura media annua nel quartiere è di 20 °C . Il mese più caldo è luglio, quando la temperatura media è di 32 °C e il più freddo è febbraio, con 10 °C. La piovosità media annua è di 581 millimetri. Il mese più piovoso è Novembre, con 157 mm di precipitazioni in media, e il più secco è luglio, con 1 mm di pioggia.

Per prevenire il colore lungo il corso sono stati realizzati i Laghi di Chadwick.

Note
Annotazioni

Fonti

Collegamenti esterni 
 
 

Geografia di Malta
Fiumi dell'Europa